Цитреовириди́н — микотоксин, продуцируемый рядом видов рода , в частности, .

Сильнодействующий нейротоксин, ингибитор АТФазы.

Свойства 
При экстракции метанолом кристаллизуется с образованием оранжево-жёлтых кристаллов с температурой плавления 107—111 °C. Нерастворимы в воде и гексане, растворимы в бензоле, этаноле, ацетоне, хлороформе.

Максимумы поглощения ультрафиолета — при 388, 294, 286, 234 нм.

История 
В 1891 году Сакаки было показано, что экстракт определённого заплесневелого риса, продававшегося в Токио, обладает сильным нейротоксическим действием по отношению к лабораторным мышам. Вскоре испорченный рис был связан с очагами острой формы бери-бери у человека в Восточной Азии.

В 1940 году с 10 образцов пожелтевших зёрен риса, собранных в 1934—1939 годах в Японии и на Тайване, был выделен грибок, относящийся к роду . Спиртовой экстракт грибка оказался высокотоксичным для млекопитающих и других позвоночных.

Впервые цитреовиридин был получен в 1947 году японским химиком Хиратой. Химическая структура была определена в 1964 году Сакабэ.

Примечания

Литература 
 
 
 

Микотоксины
Нейротоксины